Museo Imperial es un nombre que designa a distintos museos relativos a un imperio:
 Museo Imperial de la Ciudad Prohibida de Pekín para el Imperio Chino
 Museo Nacional de Kioto, Museo Nacional de Nara y Museo Nacional de Tokio, concebidos como los tres Museos Imperiales de Japón; así como los Museos y Colecciones del Kōkyo (el Palacio Imperial de Tokio) para el Imperio Japonés
 Museo Imperial de la Guerra del Imperio Británico
 Kunsthistorisches Museum y Naturhistorisches Museum; antes Museos Imperiales de Viena, para el Imperio Austrohúngaro
 Museo Imperial para el Imperio de Brasil

El término alemán Reichmuseum (museo imperial) es a veces usado como traducción del término neerlandés Rijksmuseum, que debería traducirse en castellano como museo del Estado.